Чемпионат Швейцарии по футболу или Суперлига 2018/2019 — 107-ой чемпионат швейцарской Суперлиги. Начался в июле 2018 года и завершился в мае 2019 года. Чемпионский титул отстаивает Янг Бойз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Super League Soccerway

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2018 году
Спорт в Швейцарии в 2019 году